Clock (englisch: Uhr) steht für
 ein Taktsignal (Digitaltechnik)
 CLOCK, Circadian Locomotor Output Cycles Kaput, Gensequenz
 Clock (Lied), 1997 von Coal Chamber
 Clock (Band),
 The Clock (Comicfigur), Comicfigur
 The Clock (OT, 1945) US-Film, dt.: Urlaub für die Liebe
 Clock (Restaurant), schwedische Fastfoodkette

Siehe auch:
 Clock Tower
 Clock DVA
 Clock Face
 Shot Clock
 Around the clock
 The Big Clock
 Word Clock
 Klock
 Klok
 Clog
 Glock
 Clock-Algorithmus, Seitenersetzungsstrategie bei Betriebssystemen